Калера () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 36 106 человек.

Ссылки 

Муниципалитеты Сакатекаса